Lucky Luke est un héros de bande dessinée du même nom. Ses aventures ont inspiré plusieurs œuvres.

Cinéma 
 Lucky Luke, liste des adaptations audio-visuelles de Lucky Luke
 Lucky Luke, film d'animation franco-belge réalisé par Morris et Goscinny, sorti en 1971
 Lucky Luke, film américano-italien de western réalisé par Terence Hill, sorti en 1991
 Lucky Luke, film français réalisé par James Huth, sorti en .

Télévision 
 Lucky Luke, série télévisée d'animation franco-américaine de 1984
 Lucky Luke, série télévisée d'animation française de 1991
 Lucky Luke, série télévisée italienne de 1992
 Les Nouvelles Aventures de Lucky Luke, série télévisée d'animation française de 2001

Périodiques 
 Lucky Luke, ancien magazine mensuel de bande dessinée autour du personnage de Lucky Luke publié par Dargaud de  à . 
 Lucky Luke, ancien magazine mensuel de bande dessinée autour du personnage de Lucky Luke publié par Semic de  à 
 Le journal de Lucky Luke, magazine trimestriel de bande dessinée et de jeux autour du personnage de Lucky Luke, destiné aux enfants de sept à treize ans, publié par Mondadori France qui ne connu qu'un seul numéro en

Jeu vidéo 

 Lucky Luke, jeu vidéo de plates-formes développé et édité par Infogrames en 1996 sur Game Boy
 Lucky Luke, jeu vidéo de plates-formes et d'action développé et édité par Infogrames en 1997 sur Super Nintendo et PC
 Lucky Luke, sorti sur PlayStation, nommé Lucky Luke : Sur la piste des Dalton sur PC

Homonymie de titre